Biológia
 Nautiluszok, a csigaházas polipok egyik rendje
 Nautilus, nautiluszok, a nautiluszfélék, a csigaházas polipok egyik neme
 Nautilus, a likacsosházúak (Foraminifera) törzsében a Polythalamea osztály egyik neme.
Informatika

 Nautilus, a GNOME fájlkezelője
Szépirodalom, kultúra, zene
 Nautilus, Nemo kapitány tengeralattjárója
 Nautilus, a League of Legends egyik hőse
 Nautilus, 1962-ben alakult magyar zenekar

Művészet
Nautilus (1927), Edward Weston fényképfelvétele

Hadihajók
 SMS Nautilus (1871), a Német Császári Haditengerészet ágyúnaszádja (Albatros-osztály)
 SMS Nautilus (1873), a Császári és Királyi Haditengerészet ágyúnaszádja
 SMS Nautilus (1906), a Német Birodalmi Haditengerészet és a Kriegsmarine könnyű cirkálója (Nautilus-osztály)
Tengeralattjárók
 Nautilus (1800), Robert Fulton búvárhajója
 USS Nautilus (SS-168), második világháborús amerikai tengeralattjáró
 USS Nautilus (SSN-571), amerikai nukleáris rakétahordozó tengeralattjáró

Lásd még
 Nautile (1984), francia zseb-tengeralattjáró, robotizált mélytengeri kutatáshoz